A Avenida Cesário de Melo é um importante logradouro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Corta os bairros de Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba, Campo Grande e Senador Vasconcelos. É parte integrante do antigo Caminho Imperial. Recebeu este nome em homenagem ao médico e político Júlio Cesário de Melo. nesta avenida localizam-sem as garagens da Expresso Pégaso, Transportes Zona Oeste e Empresa de Viação Algarve. Na avenida também se localizam o Colégio Nossa Senhora do Rosário, Hospital Estadual Rocha Faria, Cemitério de Campo Grande e RPMont.

Possui tráfego bom, exceto no trecho de Campo Grande, onde observam-se engarrafamentos durante todo o dia. Na avenida existem acesso para as estações do BRT TransOeste: Vila Paciência, Três Pontes, Cesarinho, 31 de Outubro, Santa Eugênia, Júlia Miguel, Parque São Paulo  onde atualmente, muitas dessas estações são mal conservadas .

Cesário de Mello
Santa Cruz (Rio de Janeiro)
Cesário de Mello